4-й отдельный понтонно-мостовой полк — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 10 августа 1941 года.

На 22 июня 1941 года находится в Лунне, близ Алитуса. До начала войны силами полка были заминированы мосты через Неман в Алитусе, однако 21 июня 1941 года полк же и разминировал эти переправы по приказу - в результате чего переправа немецких войск через реку прошла быстро и без серьёзных затруднений. Днём 22 июня 1941 года силами полка была предпринята попытка заминировать вновь и подорвать мосты, но было уже поздно и подрывники попали в плен. Полк отступал в направлении на Каунас, где силами полка мосты были подорваны.

В дальнейшем полк отступает на восток, на 15 июля 1941 года находится в районе Полоцка.

В конце июля 1941 года переформирован в 50-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, управление полка расформировано 10 августа 1941 года

Командир полка: майор Н.П.Беликов (пропал без вести 6 июля 1941 года)

Надо иметь в виду, что во время войны в боевых действиях с 1944 года также принимал участие 4-й моторизованный понтонно-мостовой полк

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 16 полков связи, инженерных, сапёрных, понтонно-мостовых, железнодорожных, дорожно-эксплуатационных, автомобильных, автотранспортных и других отдельных полков, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Понтонно-мостовые полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году